Cement (bouwmateriaal), een snelhardend bindmiddel gebruikt voor bouwwerken
cement (kennisplatform betonconstructies), kennisplatform betonconstructies
Cement (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Cement (film), een Amerikaanse film uit 2000
Cement (tandheelkunde), onderdeel van de ophanging van de tanden en kiezen in de mondholte
het woord cement wordt vaak, ten onrechte, gebruikt waar mortel bedoeld wordt